Стивен Хасс (; родился 10 декабря 1975 года в Бендиго, Австралия) — австралийский теннисист, специализирующийся на играх в парном разряде. Победитель одного турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2005); победитель четырёх турниров ATP в парном разряде.

Общая информация 
Оба родителя Стивена — шведы, более тридцати лет назад переехавшие в Австралию. Его отца зовут Карл, а мать — Биргит; а Хасса также есть две сестры: Ингела и Вероника; кузен австралийца — Никлас Культи — также (в прошлом) профессиональный теннисист.

Ныне Стивен женат: в декабре 2009 года он оформил свои отношения с коллегой по протуру Милагрос Секерой.

Между короткой карьерой в юниорском туре и переходом во взрослые соревнования Хасс учился в Обернском университете в США и играл за него в теннис в NCAA.

Спортивная карьера 

Профессиональную карьеру начал в 2000 году. В 2002 году вместе с южноафриканцем Майлзом Уэйкфилдом выигрывает первый турнир серии ATP в Касабланке.

Второго финала на турнирах ATP ему пришлось ждать более трёх лет. Летом 2005 года Стивен смог выйти в финал и победить в соревнованиях мужских пар на знаменитом Уимблдонском турнире. В финальной встрече в паре с южноамериканцем Уэсли Муди Хасс сенсационно переиграл именитую пару американцев Боба и Майка Брайанов 7-6(4), 6-3, 6-7(2), 6-3.

В 2007 году с британцем Джеймсом Оклендом выходит в финал в Делрей-Бич, а в паре с канадцем Франком Данцевичем на турнире в Токио. Вместе с британским теннисистом Россом Хатчинсом осенью 2008 года побеждает на турнире в Пекине, а также выходит в финал в Москве и Лионе. В 2009 году сумел выйти в финал турнира серии Мастерс в Майами в паре с Эшли Фишером. Свою четвертую победу одержал в октябре 2010 года на турнире в Монпелье вместе с Россом Хатчинсом.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы турниров ATP в парном разряде (12)

Победы (4)

Поражения (8)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (44)

Победы (29)

Поражения (14)

Несыгранные финалы (1)

Примечания

Ссылки 
 
 

Родившиеся в Бендиго
Теннисисты Австралии
Победители Уимблдонского турнира в мужском парном разряде